Međuopćinska nogometna liga Mostar je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1978./79.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bila "Mladost" iz Lištice (današnji Široki Brijeg).

Ljestvica 

 Lištica - tadašnji naziv za Široki Brijeg

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 nk-sirokibrijeg.com, Miljenko Karačić: Zlatne godine - Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2008., str. 45, preuzeto 8. siječnja 2019.  
  

 

1978-79 Mostar
MOL Mostar
1978-79 MOL Mostar